Grillet, ou Grilliet:
 Muguet de mai

 le château-grillet (AOC), un vin blanc d'appellation d'origine contrôlée
 le Château-Grillet (château), situé sur un coteau en forte pente aux confins de Vérin et de Saint-Michel-sur-Rhône
 la Rue du Palais-Grillet, une voie publique du  arrondissement de la ville de Lyon, en France

 Nom de famille
 Jean-Louis Grillet (1756, La Roche-sur-Foron 1812), un chanoine savoyard
 Laurent Grillet (1850-1901), compositeur français
 Alain Robbe-Grillet (1922, Brest 2008, Caen), un romancier et cinéaste français
 Catherine Robbe-Grillet, née Rstakian (* 1930, Paris), une femme de lettres française
 
 Philippe Cohen-Grillet (* 1973, Paris), un journaliste et écrivain français
 Artemidia Grillet (* ?), une actrice norvégienne
 Pierre Grillet, musicien et parolier français
 Victor Grillet, (1782-1849), homme politique français.

Grilliet 
 Hélène Haluschka (aussi: Hélène H.), née (Marthe Emma) Hélène Grilliet (1892, Montbéliard 1974, Graz), écrivaine franco-autrichienne

Homonymie de patronyme